Laznica je ime več naselij:

 Laznica, občina Cerkno
 Laznica, občina Maribor
 Laznica, Žagubica (Srbija)